Реч Типерари је топоним и може значити:
 Типерари (округ) као један од округа у Републици Ирској,
 Јужни Типерари, јужни део историјског округа Типерари који је једно време био засебна управна јединица
 Северни Типерари, јужни део историјског округа Типерари који је једно време био засебна управна јединица
 Типерари (град), град и историјско седиште истоименог круга Типерари

или
 Нови Типерари, ново насеље образовано за становнике Типерарија који су били исељени